Bruxelles može značiti:

 Bruxelles, glavni grad Belgije, Flamanske regije, Francuske zajednice u Belgiji, te de facto glavni grad Europske unije.
 Regija glavnoga grada Bruxellesa (Briselska regija), jedna od tri belgijske regije.
 Grad Bruxelles, jedna od 19 općina u Briselskoj regiji.

U svom angliziranom obliku (Brussels), ovo je naziv nekoliko mjesta u Sjevernoj Americi:

 Brussels, Illinois, SAD
 Brussels, Wisconsin, SAD
 Brussels, Ontario, Kanada